Abdoulaye Diagne-Faye (1978-), footballeur sénégalais ;
 Adolphe Diagne (1907-1985), médecin militaire, Compagnon de la Libération ;
 Aïda Diagne (morte en 2013), joueuse de basket-ball sénégalaise ;
 Alain Diagne (mort en 2012), joueur de basket-ball sénégalais ;
 Assane Diagne (1947-2013), homme politique sénégalais ;
 Assane Diagne (1954-), réalisateur, scénariste et producteur sénégalais ;
 Blaise Diagne (1872-1934), homme politique sénégalais et français;
 Diawandou Diagne (né en 1994), footballeur sénégalais ;
 Fallou Diagne (né en 1989), footballeur sénégalais ;
 Fama Diagne Sène (née en 1969), écrivaine sénégalaise ;
 Fatou Diagne (née en 1996), joueuse de basket-ball sénégalaise ;
 Momar Diagne (né en 1960), contre-amiral sénégalais ;
 Moussa Diagne (né en 1994), joueur de basket-ball sénégalais ;
 Moustapha Diagne (né en 1953), homme politique sénégalais ;
 Nadège Beausson-Diagne (1972-), actrice française ; 
 Nafissatou Diagne (19?-), joueuse de basket-ball sénégalaise ;
 Raoul Diagne (1910-2002), joueur de football français ;
 Serigne Diagne (né en 1980), journaliste sénégalais ;
 Souleymane Bachir Diagne (né en 1955), philosophe sénégalais ;
 Tia Diagne (1992-), actrice française ;
 Youssou Diagne (1938-2022), homme politique sénégalais.

Patronyme sénégalais